Места Германий:
 Бад-Франкенхаузен-Кифхойзер
 Франкенхаузен в Криммичау (Саксония)
 Франкенхаузен в Мюльталь (Гессен)
 Франкенхаузен в Гребенштайн (Гессен)